Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и включались в программу каждых последующих Игр, кроме летних Олимпийских игр 1932 в Лос-Анджелесе. Первоначально соревнования были мужскими, отдельный женский турнир стал проводиться с летних Олимпийских игр 1996 в Атланте.

Мужской футбол на Олимпиаде является одним из немногих видов спорта (наряду с боксом, гольфом, теннисом и с недавних пор хоккеем), где золотая медаль не является высшим достижением. Более того, олимпийский футбол по статусу уступает не только Чемпионату мира, но и континентальным первенствам Европы и Америки.

История 

Футбол как вид спорта впервые появился на Олимпийских играх в Париже. Три клуба из Франции, Бельгии и Великобритании провели две игры. Сначала французский «Унион Франс де Спортс Атлетик» обыграл команду Брюссельского свободного франкоязычного университета из Бельгии со счётом 6:2 и затем встретился с британским «Аптон Парком». Британцы победили французов со счётом 4:0 и были провозглашены первыми олимпийскими чемпионами. Франция стала второй командой, Бельгия третьей.

Также три команды играли в футбол и на следующих Олимпийских играх 1904 в Сент-Луисе. В турнире участвовали канадский клуб «Галт» и две американские команды: «Сент-Роуз Периш» и сборная старшей школы колледжа христианских братьев. Канадцы обыграли обе американские команды и стали чемпионами, а США получили серебряные и бронзовые медали.

В настоящее время Международный олимпийский комитет считает оба этих соревнования частью официальных программ Олимпийских игр, в то время как FIFA и IFFHS причисляют их к показательным соревнованиям и не включают их в статистику.

В 1904 году была основана Международная федерация футбола, и со следующих летних Олимпийских игр 1908 в Лондоне эта организация управляла футбольными соревнованиями на Олимпийских играх. С тех пор в футбольном турнире участвуют только национальные сборные команды и только по одной команде от страны (единственным исключением было участие двух команд от Франции на Играх 1908). Также в качестве формата соревнований была введена «Олимпийская система» с раундами в один матч на выбывание и принято решение, что участвовать в турнире могут только игроки-любители.

Вплоть до 1930 года, когда был проведён первый чемпионат мира по футболу, олимпийский футбольный турнир был важнейшим международным соревнованием по этому виду спорта, однако из-за запрета на участие в нём профессиональных игроков этот статус перешёл чемпионату мира. ФИФА официально признаёт Олимпийские турниры 1924 и 1928 годов «Чемпионатами мира среди любительских сборных», то есть непосредственными предшественниками современного Кубка мира.

С летних Олимпийских игр 1960 был изменён формат соревнований и ограничено число участников. С того момента 16 команд были разделены на четыре группы по четыре сборные и проводили внутри своих групп по матчу друг с другом. Лучшие страны из своих групп выходили в плей-офф.

Профессиональным игрокам было разрешено выступать с летних Олимпийских игр 1984 в Лос-Анджелесе, но только представителям Азии, Африки, зоны КОНКАКАФ и Океании. Полностью запрет был снят в 1992 году, и тогда же было введено частичное возрастное ограничение для игроков - они должны быть не старше 23 лет. С 1996 года в каждой команде могут играть три футболиста любого возраста, остальные должны быть не старше 23 лет.

Призёры соревнований

Мужчины 

1. Турниры, которые признаны официальными Международным олимпийским комитетом; ФИФА считает их выставочными, т. к. они были проведены до её основания.
2. В первом тайме финального матча (Бельгия — Чехословакия) при счёте 2:0 в пользу бельгийцев чехословацкие футболисты, недовольные судейством, покинули поле, за что были дисквалифицированы. Для определения двух призёров был проведён дополнительный турнир, в заключительном матче которого сборная Испании обыграла команду Голландии (3:1) и заняла второе место. На 3-м остались голландцы.
3. По решению оргкомитета сборные, сыгравшие в матче за бронзу вничью, от дополнительного матча освобождались, и обе были награждены бронзовыми медалями.

Женщины

Медальный зачёт

Общий зачёт

Мужчины

Женщины

Бомбардиры

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат мира по футболу

Литература

Примечания 

 
Виды спорта на летних Олимпийских играх